Montecarlo peut désigner :
 Montecarlo, une commune d'Italie ;
 Montecarlo, ville d'Argentine.